Тамара Викторовна Кузнецова () — тепличница совхоза «Ленинградский» Тосненского района Дно Ленинградской области, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1991).

Биография 
Родилась 17 сентября 1939 года в городе Дно Псковского округа СССР (ныне Псковской области России).

Рано осталась без родителей — в годы Великой Отечественной войны погиб отец, а в 1951 году умерла мать. Окончив Высканскую семилетнюю школу под городом Дно, поступила в сельскохозяйственный техникум. В 1957 году устроилась тепличницей в совхоз «Тепличный» Тосненского района Ленинградской области, на базе которого в 1971 году было образовано производственное объединение «Лето». Перенимая опыт лучших мастеров, добивалась высоких урожаев овощей. Выращивала огурцы на площади 460 квадратных метров и получала урожай по 16 килограммов с одного квадратного метра. Все операции делала вручную с утра и до позднего вечера. В 1976 году получила по 32 килограмма огурцов и по 9 килограммов помидоров с одного квадратного метра. В последующие годы постоянно увеличивала производство овощей.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года и от 6 июня 1984 года награждена орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степеней.

К 1991 году ежегодно получала по 30-35 килограммов огурцов и 9-9,5 килограммов помидоров с одного квадратного метра тепличной площади.

Указом Президента СССР от 25 октября 1991 года Кузнецова Тамара Викторовна награждена орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.

В дальнейшем вышла на заслуженный отдых.

Жила в Московском районе Санкт-Петербурга. Умерла 10 февраля 2021 года.

Награды 
Награждена орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней:

 медалями, в том числе медалями ВДНХ СССР, знаками «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования».

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Трудовой Славы
 Список делегатов XXVII съезда КПСС

Примечания

Литература 
 Документы Государственного архива Российской Федерации
 Орденская книжка, награжденного орденами Трудовой Славы трех степеней
 
 
Персоналии:Ленинградская область